George Hamilton Gordon, IV conte di Aberdeen (1784-1860) – politico e ambasciatore inglese, Primo ministro del Regno Unito dal 1852 al 1855
 George Hamilton Gordon, V conte di Aberdeen (1816-1864) – nobile e politico scozzese